Gang buster o gangbuster può riferirsi a:

Gang Busters  – serie radiofonica statunitense
Gang Busters  –  un film basato sulla serie radiofonica
Gang Busters  – titolo originale dell'episodio Gang in lotta di I favolosi Tiny
Gangbuster  –  personaggio della DC Comics
Gangbusters  – gioco di ruolo pubblicato dalla TSR
Gangbusters  –  videogioco strategico per il Commodore 64